Brouwerij De Drie Sleutels (Gent), een voormalige brouwerij te Gent (Grauwpoort)
 Brouwerij De Drie Sleutels (Aalst), een voormalige brouwerij te Aalst